Saint-Oyen est le nom de plusieurs lieux rendant hommage à Saint Oyand, ou Saint Oyend, ou Eugend (Eugendus en latin) ou Héand,  ou Saint Oyen, ou Oyand de Condat.

Toponymes 
 Saint-Oyen est une commune française située dans le département de la Savoie ;
 Saint-Oyen est une commune italienne francophone de la Vallée d'Aoste ;
 L'église Saint-Oyen est une église située à Meillonnas, dans l'Ain ;
 Saint-Oyen est un hameau de la commune de Montbellet, en Bourgogne.

Paronymes 
Saint-Oyens est une commune suisse du canton de Vaud.
Saint-Oyend est l'ancien nom de Saint-Claude, commune française du Jura